Това е таблица на първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 2001/2002.

Световна ранглиста по снукър